Der Begriff Knipser steht für:

 umgangssprachlich für Amateurfotograf (Kameras werden in Deutschland umgangssprachlich auch als „Knipse“) bezeichnet
 Torschützen werden als Knipser bezeichnet
 umgangssprachlich für Nagelknipser, ein Gerät zur Pflege der Fuß- und Fingernägel 
 umgangssprachlich für Fernbedienung oder allgemein für Schalter (Elektrotechnik)
 Weingut Knipser im Anbaugebiet Pfalz